KLL steht als Abkürzung für:

 Fakultät für (Klinische) Linguistik und Literaturwissenschaft an der Universität Bielefeld
 Kindlers Literatur Lexikon bzw. Kindlers Neues Literatur Lexikon (KNLL), das umfangreichste Literaturlexikon in deutscher Sprache
 König-Ludwig-Lauf, der größte Volksskilanglauf Deutschlands, wird bei Oberammergau und Ettal ausgetragen
 Kompaktleuchtstofflampe, eine besonders kleine Leuchtstofflampe, umgangssprachlich auch Energiesparlampe
 Kraftwerke Linth-Limmern AG, eine Kraftwerkgesellschaft in Linthal im Glarner Hinterland, Schweiz

KLL